Příjmení Špička, přechýleně Špičková, nese více různých osobností:

 David Špička (* 1972) – český basketbalista
 Denis Špička (* 1988) – český cyklista
 Ferdinand Špička (1828–1902) – český katolický kněz
 Ivana Špičková (* 1968) – česká spisovatelka historických románů
 Jiří Špička (* 1974) – český vysokoškolský učitel a romanista (italianista)
 Martin Špička (* 1980) – český fotbalista a trenér
 Petr Špička (1861–1898) – český římskokatolický duchovní

Česká příjmení